Танаев — фамилия:
 Танаев, Николай Тимофеевич (1945—2020) — премьер-министр Киргизии в 2002—2005 годах.
 Танаев, Вячеслав Сергеевич (1940—2002) — учёный в области математической кибернетики, исследования операций, теории и методов оптимизации.
 Танаев, Валерий Фаритович (род. 1966) — начальник Северной железной дороги с 2017 года.